Antonio Rodotà –  ingegnere e dirigente d'azienda italiano
 Maria Laura Rodotà – giornalista italiana
 Stefano Rodotà – giurista, politico e accademico italiano